Международный греческий университет (, ) — греческий университет, находящийся в городе Салоники. Вуз предлагает программы обучения, направленные на иностранных студентов, которые заинтересованы в обучении в Греции.

История и деятельность 

Был создан законом № 3391 в октябре 2005 года и базируется в Салониках. Это первый в Греции университет, где все программы преподаются исключительно на английском языке. Университет финансируется Европейским союзом и греческим государством; имеет международный преподавательский состав и студентов из многих стран мира, в числе которых Албания, Азербайджан, Армения, Болгария, Хорватия, Бельгия, Грузия, Литва, Мексика, Молдова, Румыния, Россия, Словакия, Судан, Камерун, Турция, Украина и США. Это единственный вуз в Греции, где преподавание ведётся на английском языке и все общение с администрацией и преподавателями происходит тоже на английском.

Университет включает в себя три школы:
 Школа экономики, бизнес-управления и правовых исследований.
 Школа гуманитарных наук.
 Школа науки и технологии.

Кампус 
Университетский кампус расположен недалеко от города Терми,  километре  Салоники — Неа-Муданья. В  размещаются аудитории, кабинеты, лаборатории, спортзалы и кафе. В  находятся ректорат, офисы преподавателей, сервисные помещения, а также лекционные залы, компьютерные лаборатории и библиотека. В нем работают различные клубы по интересам: футбольный, танцевальный, фотоклуб, клуб йоги и другие.

См. также 
 Образование в Греции

Примечания

Ссылки 
 
 Международный Греческий Университет 
 Международный греческий университет

Университеты Греции